Заро́дыш:

 Зародыш животных — то же, что эмбрион.
 Зародыш растений — см. зародыш (ботаника)
Фамилия
 Зародыш, Пётр Иванович (1932—2022) — советский передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1971).